Il magister peditum et equitum, più comunemente noto dalle fonti in nostro possesso come magister utriusque militiae, era una carica tardo imperiale istituita da Costantino I che riuniva in una sola mano il comando della fanteria e della cavalleria.
Tra gli altri, ricoprirono questa carica:
Stilicone
Timasio
Lucilliano

 
Gradi militari romani